

Letteratura 
 Il sospetto (Before the Fact) – romanzo di Francis Iles del 1932
 Il sospetto (Der Verdacht) – romanzo di Friedrich Dürrenmatt del 1953
 Il sospetto (The Suspect) – romanzo di L. R. Wright del 1985
 Il sospetto (The Expats) – romanzo di Chris Pavone del 2012

Cinema
Il sospetto (Suspicion) – film diretto da Alfred Hitchcock (1941)
Il sospetto – film diretto da Francesco Maselli (1975)
Il sospetto – episodio del film I nuovi mostri diretto da Ettore Scola (1977)
Malice - Il sospetto (Malice) – film diretto da Harold Becker (1993)
Il sospetto (Jagten, titolo internazionale The Hunt) – film del 2012 diretto da Thomas Vinterberg

Televisione
Il sospetto – sceneggiato televisivo del 1972 tratto dal romanzo di Friedrich Dürrenmatt
Il sospetto (Bajo sospecha) – serie televisiva spagnola del 2015

Pagine correlate
Sospetto